Le Parc national de Pench dans le Maharashtra
Le Parc national de Pench dans le Madhya Pradesh